Het provinciedistrict Tielt, dat samenvalt met het gelijknamige arrondissement, vormde tot 2017 bij de provincieraadsverkiezingen in de Belgische provincie West-Vlaanderen een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Roeselare-Tielt en de kieskantons Meulebeke, Oostrozebeke, Ruiselede en Tielt. Op dit niveau gebeurt de verdeling van de zetels in de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Meulebeke omvat de gemeenten Dentergem en Meulebeke.
 Het kieskanton Oostrozebeke omvat de gemeenten Oostrozebeke en Wielsbeke.
 Het kieskanton Ruiselede omvat de gemeenten Ruiselede en Wingene.
 Het kieskanton Tielt omvat de gemeenten Ardooie, Pittem en Tielt.

Geschiedenis 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 6 van de 15 zetels van het kiesarrondissement Roeselare-Tielt toegewezen.   Het totaal aantal zetels in de provincieraad van West-Vlaanderen werd vanaf 2013 herleid tot 72 (voorheen 84).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 
 (*)1971: Anderen 1985: Anderen 2012: VCD 

Tielt
Tielt